Сан Педро Мартир има више значења:

 Сан Педро Мартир (Сан Матео Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро Мартир (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Мартир (Сан Педро Мартир, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Мартир (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Педро Мартир (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Педро Мартир (Сан Хосе Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Педро Мартир (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Педро Мартир (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику